Миоко:
 Миоко — остров в Тихом океане, принадлежащий Архипелагу Бисмарка.
 Миоко — тип тяжёлых крейсеров японского императорского флота.